Варе́нн-Сен-Сове́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Діжона, 38 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 487 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1111,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Варенн-Сен-Совер на сайті французького Національного інституту географії
 Варенн-Сен-Совер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенн-Сен-Совер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенн-Сен-Совер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенн-Сен-Совер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара